Óscar Rodríguez Arnaiz (ur. 28 czerwca 1998 w Talavera de la Reina) – hiszpański piłkarz występujący na pozycji pomocnika w hiszpańskim klubie Celta Vigo, na wypożyczeniu z Sevilla FC.

Statystyki kariery

Klubowe

Reprezentacyjne 
 (aktualne na dzień 25 czerwca 2022)

Przypisy

Bibliografia 
 
 Statystyki w bazie BDFutbol 

Reprezentanci Hiszpanii w piłce nożnej
Urodzeni w 1998
Piłkarze Realu Madryt Castilla
Piłkarze Realu Madryt
Piłkarze CD Leganés
Piłkarze Sevilli FC